Шарфенштайн () — многозначный термин.

Топоним
 Шарфенштайн — деревня в составе общины Дребах в немецкой федеральной земле Саксония.
 Шарфенштайн (Вернигероде) — возвышенность (462,4 м) под Вернигероде в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.
 Шарфенштайн (Гессен) — возвышенность (304 м) под Гуденсбергом в немецкой федеральной земле Гессен.
 Шарфенштайн (Ильзенбург) — возвышенность (697,6 м) под Ильзенбургом в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.
 Шарфенштайн (Шпессарт) — возвышенность (376 м) под Мёмбрисом в немецкой федеральной земле Бавария.
 Шарфенштайн (Циттауэр-Гебирге) — возвышенность (569,4 м) под Ойбином в немецкой федеральной земле Саксония.

Замки
 Замок Шарфенштайн (Тюрингия) — средневековый замок в немецкой федеральной земле Тюрингия.
 Замок Шарфенштайн (Кидрих) — руины замка в немецкой федеральной земле Гессен.
 Замок Шарфенштайн (Рудные горы) — средневековый замок в немецкой федеральной земле Саксония.
 Замок Шарфенштайн (Шварцвальд) — руины замка в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Фамилия
 Шарфенштайн, Фриц (род. 1925) — немецкий профсоюзный деятель и политик в ГДР.